Елена Ситникова:
 Ситникова, Елена Борисовна (род. 1969) — обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Жена Алексея Венедиктова.
 Ситникова, Елена Вячеславовна (род. 1974) — временно исполняющий полномочия Главы города города Кургана (с 2021).
 Ситникова, Елена Львовна (1963—2012) — российский искусствовед, поэтесса, педагог.